Со́фи Ди (, урождённая Кёрсти Хилл, ; род. 17 января 1984 года, Лланелли, Уэльс, Великобритания) — британская порноактриса валлийского происхождения.

Биография 
Родилась в валлийском городе Лланелли. После окончания школы некоторое время работала в кафе, занималась торговлей door-to-door, доставляла почту, служила горничной в гостинице, работала продавцом в магазинах по продаже одежды, телефонов, однако все эти места работы, по собственному признанию Софи, ей не нравились. Затем она перешла в исполнительницы lap dance. Вскоре начала позировать топлес для таблоида The Daily Sport. Полтора года являлась «девушкой издания» Page Three, где также позировала обнажённой.

В январе 2005 года переехала в Калифорнию и приступила к съёмкам в порнофильмах. Софи Ди делала операцию по увеличению груди, в результате чего бюст порноактрисы увеличился с размера C до DD. 

Была замужем за порноактёром Lee Bang’ом.

На 2019 год Софи Ди снялась в 658 порнофильмах и срежиссировала 1 порноленту.
Далее стала сниматься в хоррорах и телесериалах.

Премии и номинации 
 2019 Urban X Award победа — Возвратившаяся звезда года
 2016 AVN Award номинант  — Fan Award - Best Boobs
 2015 AVN Award номинант  — Mainstream Star of the Year
 2015 AVN Award номинант  — Fan Award - Best Boobs
 2015 AVN Award номинант  — Fan Award - Hottest Ass
 2015 AVN Award номинант  — Best Porn Star Website
 2013 AVN Award номинант  — Невоспетая звезда
 2013 XRCO Award номинант - Unsung Siren
 2012 AVN Award номинант  — Невоспетая звезда
 2012 XRCO Award номинант - Unsung Siren
 2011 AVN Award номинант  — Невоспетая звезда
 2011 AVN Award номинант  — Best Porn Star Website
 2011 Urban X Award победа — Interracial Star of the year
 2011 Urban X Award победа — Лучшая сцена триолизма (вместе с Джианой Майклз и Джастином Лонгом, фильм «Sophie Dee’s 3 Ways»)
 2010 AVN Award номинант — Лучшая лесбийская тройка  (вместе с Синди Дженнингс и Кристина Роуз, фильм Storm Squirters 6)
 2010 AVN Award номинант — Лучшая старлетка сети
 2009 AVN Award номинант — Лучший лесбийский групповой секс (вместе с Синди Дженнингс, Кристина Роуз, Джада Файер, Лекси Лав и Бритни Стивенс, фильмSquirt Gangbang 3)
 2009 AVN Award номинант — Невоспетая звезда
 2009 AVN Award номинант — Лучшая старлетка сети
 2008 Urban Spice Awards номинант — Лучшая актриса жанра Interracial

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте AVN

Порноактрисы по алфавиту
Порноактрисы Великобритании
Эротические фотомодели Великобритании
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами
Ангелы Vixen
Члены Зала славы Urban X